No Way Back est le titre de plusieurs œuvres :

Cinéma 
 No Way Back, un film de 1949 réalisé par Stefan Osiecki ;
 No Way Back (Sans retour - Weg ohne Umkehr), un film de 1953 réalisé par Victor Vicas ;
 No Way Back, un film de 1976 réalisé par Fred Williamson ;
 No Way Back (FBI, un homme à abattre), un film de 1995 réalisé par Frank A. Cappello ;
 No Way Back, un court métrage néerlandais de 2011 réalisé par Shariff Korver ;
 No Way Back, bateau 60 pieds IMOCA de Pieter Heerema, mis à l'eau en 2015 ;
 Ain't No Way Back, un film de 1990 réalisé par Michael Borden.

Musique 
 No Way Back, une chanson du groupe de rock Foo Fighters sortie 2005 en issue de l'album In Your Honor ;
 No Way Back, est une single du groupe AAA sorti en 2017.
Homonymie de titre